Ludvik Novak je lahko:
Ludvik Novak (1930–1997), evangeličanski duhovnik in senior
 Ludvik Novak (politik)